

Geografia 
 Raga – città del Bhutan
 Raga – città del Sudan del Sud

Musica 
 Raga – struttura musicale della musica classica indiana

Persone 
 Adam Raga – pilota motociclistico spagnolo
 Giuseppe Raga – poeta italiano
 Manuel Raga – cestista e allenatore di pallacanestro messicano
 Manuel Raga jr. – cestista svizzero

Religione 
 Rāga – termine del Buddhismo